YDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paradise River (Terranova e Labrador) (Canada)
 yde – codice ISO 639-3 della lingua yangum dey

Persone
 Breanna Yde (2003) – attrice statunitense